Борис Василенко:
 Василенко, Борис Емельянович (1935—2019) — советский и украинский учёный.
 Василенко, Борис Петрович (1877—1923) — русский полковник, георгиевский кавалер.